Quero peut désigner :

Personnalités 
 Eduin Quero (né en 1997) : footballeur vénézuélien ;
 Yann Quero (né en 1966) : essayiste français.

Toponymes 
 Quero : ancienne commune de la province de Belluno dans la région Vénétie en Italie ;
 Quero, canton d'Équateur situé dans la province de Tungurahua ;
 Quero :  commune d'Espagne de la province de Tolède dans la communauté autonome de Castille-La Manche.

Divers 
 (78652) Quero : un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme